Aglossochloris mabillei är en fjärilsart som beskrevs av Thierry-mieg 1893. Aglossochloris mabillei ingår i släktet Aglossochloris och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
mabillei